Ясеновка — село в Калачеевском районе Воронежской области.

Административный центр Ясеновского сельского поселения.

География

Улицы 
 ул. Верхняя,
 ул. Зелёная,
 ул. Красноармейская,
 ул. Ленина,
 ул. Мира,
 ул. Октябрьская,
 ул. Первомайская,
 ул. Сахалин,
 ул. Советская,
 ул. Центральная.

Население 
На 2013 год в населённом пункте насчитывается 530 человек на 402 домовладения.

Примечания

Ссылки 
 Ясеновка (село)

Населённые пункты Калачеевского района